Cavador puede referirse a:
 El que desarrolla la actividad de cavar.
 La máquina cavadora: similar al escarificador, pero de rejas algo más anchas para ser usadas en suelos con abundantes residuos vegetales.
 El movimiento social y religioso radical denominado cavadores (diggers) durante la Revolución inglesa del siglo XVII
 El nombre vulgar de varios animales:
 Rhinophrynus dorsalis o sapo cavador.
 Cacatua pastinator o cacatúa cavadora.
 Cinclodes excelsior o cincloides cavador.
 Necromys lasiurus o ratón cavador norteño.